Mezler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Mezler (1756–1812), deutscher Mediziner
 Johann Jacob Mezler (1804–1839), Biedermeiermaler und Zeichenlehrer in München
 Helmut Mezler-Andelberg (1923–2002), steirischer Historiker

Siehe auch alternative Schreibweisen:
 Metzler